Kan, títol dels antics sobirans turcs i mongols, per exemple:
 Khan (establiment), antic hostal a l'Àsia Central i l'Orient Pròxim, també anomenat caravanserrall 
 Riu Khan, riu de la regió de Malwa, a Madhya Pradesh (Índia) 
 Biografies:
 Shahrukh Khan (1965), actor, productor de cinema 
 Salman Khan (1965, Indore Madhya, Pradesh), actor indi
 Aamir Khan (1965) actor, productor i director de cinema de Bollywood
 Saif Ali Khan (1970) actor indi
 Farah Khan (Bombai, 1965), coreògrafa, directora de cinema i guionista índia 
 Genguis Khan (c. 1162-1227), primer emperador mongol.
 Hülegü Khan (?, 1217 - Maragha, 1265), primer il-kan de Pèrsia (1256-1265) 
 Khublai Khan (1215 - 1294) cinquè i l'últim kan de l'imperi mongol (1260-1294)

Vegeu també 
 Kan